Osoby o tym nazwisku:
 Amedeo Amadei – włoski piłkarz
 Filippo Amadei – włoski kompozytor
 Giuseppe Amadei – włoski polityk, nauczyciel i publicysta
 Magali Amadei – francuska modelka